

Canada 
 Southampton, paroisse canadienne du Nouveau-Brunswick ;
 Southampton (Ontario) ;
 Île Southampton, Nunavut ;
 Southampton (Nouvelle-Écosse) ;
 Southampton (Île-du-Prince-Édouard).

États-Unis 
 Southampton,  comté de Hampshire dans l’État du Massachusetts ;
 Southampton, comté de Southampton en Virginie ;
 Southampton, village sur Long Island dans l'État de New York ;
 Southampton, village dans l’État de New York ;
 Southampton, paroisse des Bermudes.

Royaume-Uni 
 Southampton, ville d'Angleterre.

Voir aussi